Bartłomiej Noszczyk (ur. 1965) – polski chirurg, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych
 Wojciech Noszczyk (ur. 1935) – profesor nauk medycznych, chirurg